L'Œil d'or peut désigner :
 L'Œil d'or, une maison d'édition française indépendante ;
 L'Œil d'or, un prix du documentaire créé en 2015 par la Société civile des auteurs multimédia.